Tribute to Ария — музыкальные трибьют-альбомы рок-группе «Ария»:

 «A Tribute to Ария» (2001)
 «A Tribute to Ария. XXV» (2010)